Die Pfarrkirche Sacro Cuore (Heiliges Herz) steht in Lugano im Kanton Tessin in der Schweiz im Stadtteil Molino Nuovo. Sie gehört zum Bistum Lugano.

Geschichte, Bauwerk 
Die neoromanische Kirche wurde 1922–1927 von den Architekten Enea Tallone (1876–1937) und Silvio Soldati (1885–1930) aus Granit und Porphyr errichtet und 1952 von Papst Pius XII. zur Basilica minor erhoben.

Der Fassade und die Vorhalle sind mit Reliefs des Bildhauers Fiorenzo Abbondio (1892–1980) verziert. Der gesamte Innenraum ist mit Fresken von Vittorio Traiani versehen, welche Szenen aus dem Leben Christi sowie Heilige und Propheten zeigen. Ergänzt werden die Fresken durch Mosaike.

In der Krypta liegen die Gräber einiger Bischöfe der Diözese Lugano.

Ausstattung 
Die Orgel auf der Westempore wurde 1952 von der Orgelbaufirma Balbiani-Vegezzi Bossi errichtet. Das Instrument hat 21 Register auf zwei Manualwerken und Pedal. Die Spiel- und Registertrakturen sind elektropneumatisch.

 Koppeln: II/I, I/P, II/P

Einzelnachweise

Weblinks 
 Basilica del Sacro Cuore / Basilika Herz Jesu / Basilica of the Sacred Heart of Jesus, Lugano, TICINO, Switzerland auf gcatholic.org

Kirchengebäude im Bistum Lugano
Basilica minor
Herzjesu
Lugano
Neuromanisches Kirchengebäude
Neuromanisches Bauwerk in der Schweiz
Erbaut in den 1920er Jahren
Lugano
Lugano